Mendizábal hace referencia a varios artículos:

Personalidades 
 Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), político liberal español del s. XIX, conocido por su desamortización.
 Oier Mendizabal (n. 1983), conocido como Mendizabal II, jugador de pelota vasca a mano.

Literatura 
 Mendizábal (episodio nacional), obra de Benito Pérez Galdós.

Lugares 

 Mendizábal (Álava), aldea desaparecida de Álava (País Vasco, España).
 Mendizábal (Uruguay), localidad de Uruguay.